Plaats in Indonesië
 Wedoro (Penawangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Wedoro (Glagah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Wedoro (Pandaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Wedoro (Sukorame), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Wedoro (Waru), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java